Sweet Caroline est le titre:

d'une chanson de Neil Diamond, Sweet Caroline;
d'un épisode de Prison Break, Sweet Caroline.